Эрке́шево — село в Балезинском районе Удмуртии, Россия. Административный центр Эркешевского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В Эркешеве функционируют средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, библиотека.

Улицы 

 пер. Восточный
 пер. Западный
 пер. Механизаторов
 ул. Молодёжная
 ул. Центральная

Примечания 

Населённые пункты Балезинского района